Verona Verbakel